Osoby o tym nazwisku:
 Pomponio Cecci – rzymskokatolicki duchowny
 Vincenzo Cecci – włoski kolarz torowy